Ardèche megyében 339 település található.